Магния Урбика () — супруга римского императора Карина.

О происхождении Урбики ничего неизвестно. Скорее всего она стала женой Карина примерно в начале 280-х годов. Возможно их сыном был Нигриниан, умерший в младенчестве. С 283 года Урбика имела титул Августы и «Матери Лагеря». После смерти Карина Магния Урбика была предана проклятию памяти.

Монеты Магнии Урбики 
В период правления Карина Магния Урбика была изображена на реверсе одной из его монет (серебряного квинария, легенда — MAGNIA VRBICA AVG). Чеканились также монеты и от имени самой Магнии Урбики: ауреусы, денарии, квинарии и антонинианы. Монеты чеканили монетные дворы в Риме, Лугдунуме, Тицинуме и Сисции.

Виды легенд на аверсе: MAGNIA VRBICA AVG, MAGN VRBICA AVG, MAGNIAE VRBICAE AVG. На реверсах монет изображались римские боги: Венера, Юнона, Конкордия, Салюс и Пудицития.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Chris Scarre: Chronicle of the Roman Emperors. Thames and Hudson Ltd., 1995. ISBN 0-500-05077-5.
 
Августы
Супруги римских императоров
Супруги правителей III века